Rindbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Rindbach (Tauber), linker Zufluss der Tauber nach Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Rindbach (Traunsee), östlicher Zufluss im Süden des Traunsees (zur Traun) bei Rindbach, Gemeinde Ebensee am Traunsee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Orte:
 Rindbach (Gemeinde Ebensee), Ortschaft in der Gemeinde Ebensee am Traunsee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Rindbach (Sankt Wolfgang), Einöde der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Rinderbach
 Rinnbach